Meitnerium (109Mt) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1982 266Mt, které je také jediným přímo připraveným izotopem meitneria; ostatní byly připraveny pouze jako produkty přeměny těžších prvků.

Je známo 16 izotopů meitneria, s nukleonovými čísly 265 až 279 a 282; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) je 278Mt s poločasem přeměny přibližně 8 sekund (u 282Mt se předpokládá poločas 67 s), všechny ostatní mají poločas kratší než 6 sekund. Byly také popsány 3 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Meitnerium
Meitnerium